Добропільська центральна районна лікарня — лікарня у місті Добропілля.

Історія 
Після проголошення ДКР в січні 1918 року в селищі Ерастівка, в будинку колишнього керівника шахти, була відкрита невеличка руднична лікарня з медамбулаторією і стаціонаром на 10 ліжок. В цій лікарні став працювати лікар і 2 фельдшери. Першим лікарем був Федоров Євстигней Ілліч.

В 1922 р. добропільські рудники були об'єднані в одно підприємство під назвою рудник Червоноармійський. У 1925 р. були введено в дію шурфи № 17 № 18, а лікарня одержала назву — лікарня шахти № 17-18 ім. РСЧА, яку носила аж до 1954 р. У 1925 р. лікарня була переведена в будинок колишнього шахтовласника і розширина до 25 ліжок. У складі її медперсоналу з'явилися ще один лікар і акушерка.

У 1935 р. лікарня шахти ім РСЧА була розширена до 35 ліжок. В селищі шахти № 1-2 «Гігант» в Тимчасовій колоні в одному з будинків була відкрита медамбулаторія, в якій працювала фельдшер К. П. Громова.

У роки війни лікарня шахти ім. РСЧА була сильно поруйнована. Але після визволення від фашистів 8 вересня 1943 р. уже через місяць відновила свою роботу. В 1944 р. в лікарні, яка мала тоді медамбулаторію і стаціонар на 35 лікарняних ліжок, разом з головним лікарем Є. І. Федоровим стали працювати лікарі Сангурська, і Грушанський — перший хірург Добропільщини.

Добропільська санітарно-епідеміологічна станція 
У 1947 році в селі Добропілля при районному відділі охорони здоров'я виконкому Добропільскої ради утворили санітарно-епідеміологічне відділення. В його складі було всього 3 працівники. Першим санітарним лікарем Добропільщини був Ю. В. Толдінова.

В 1950 в лікарні шахти «Алмазної» відкрили інфекційне відділення і тубдиспансер. В 1951 санепідвідділення переведене з села до цієї лікарні. З того часу протягом багатьох років розвиток санітарної служби Добропільщини тісно пов'язаний з районною лікарнею.

В 1957 році була утворенна Добропільська центральна районна лікарня, а санітарно-епідеміологічне відділення включено до її складу.

Примітки 

Добропілля
Лікарні Покровського району